Ringlin ist der Name von

 Johann Georg Ringlin (1691–1761), auch: Jean George Ringlin sowie Ringle und Ringl, deutscher Kupferstecher
 Valentin Ringlin, im 16. Jahrhundert Zunftmeister der Glaser in Villingen im Schwarzwald

Siehe auch:
 Ringling